Badlands - região dos Estados Unidos
Badlands (banda americana)
Badlands (filme) - um filme
Badlands (álbum de Halsey)
Parque Nacional das Badlands

Desambiguação